{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#DFDF78"
!colspan="12"|Paris Masters 2022
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" |  Wesley Koolhof Neal Skupski
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Ivan Dodig Austin Krajicek
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" | 7–6(7–5), 6–4
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Rolex Paris Masters 2022 dublu masculin''' a avut loc la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie 2022. Douăzeci și patru de perechi s-au înscris în competiția de dublu de la Paris Masters jucată pe terenuri cu suprafață dură, în interior. Campionii en-titre au fost perechea Tim Pütz și Michael Venus, dar au fost învinși de germanii Kevin Krawietz și Andreas Mies în sferturile de finală.

La începutul turneului, Rajeev Ram și Wesley Koolhof au fost în disputa pentru poziția nr. 1 în clasamentul ATP la dublu. Prin avansarea în semifinale, olandezul Koolhof și-a asigurat prima poziție în clasament, înlocuinu-l pe Ram după turneu. Deși va avea același număr de puncte ca și coechipierul Neal Skupski, poziția mai înaltă în clasament îi va fi asigurate de un turneu mai puțin jucat.

Wesley Koolhof și Neal Skupski au învins perechea Ivan Dodig și Austin Krajicek în finală cu 7–6(7–5), 6–4 câștigând titlul de dublu la Paris Masters 2022.

Capi de serie
Toate cele opt perechi capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe

2022
ATP Tour 2022